Ва́цлав Ка́длец (; 20 мая 1992, Прага) — чешский футболист, нападающий клуба «Виктория Жижков». Выступал в составе сборной Чехии.

Клубная карьера 

Кадлец начинал заниматься футболом в академии пражского клуба «Богемианс» и играл там до 2008 года. Впервые сыграл в официальном матче в 2008 году и забил свой первый гол в 16 лет.

18 августа 2013 года Кадлец перешёл во франкфуртский «Айнтрахт», подписав контракт до 2017 года. В январе 2016 года Кадлец стал игроком датского клуба «Мидтьюлланн»

1 сентября 2016 года вернулся в «Спарту» за рекордные для чемпионата Чехии € 2,7 млн, подписав с клубом четырёхлетний контракт. В феврале 2020 года в возрасте 27 лет завершил карьеру игрока из-за хронической травмы колена.

Карьера в сборной 

Кадлец дебютировал в составе сборной Чехии для игроков не старше 17 лет 29 августа 2007 года. В 2007—2009 годах забил за команду 18 голов в 27 играх. В апреле 2008 года сыграл две игры за сборную до 16 лет. В 2009 году выступал за сборную до 18, в 2010 — до 19.

12 октября 2010 года дебютировал в составе основной сборной в матче против Лихтенштейна, забив гол и став самым молодым бомбардиром в истории команды.

Достижения 
 «Спарта» (Прага)
 Чемпион Чехии: 2009/10
 Обладатель Кубка Чехии: 2007/08

Матчи за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Яблонца» 
 Профиль игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль игрока на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Яблонец»